Кассис () — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Кассис, Вадим Борисович (род. 1925) — советский журналист.
 Кассис, Игнацио (род. 1961) — швейцарский политик, с 2017 года член Федерального совета Швейцарии, президент Швейцарии в 2022 году.
 Кассис, Масаад (1918—1989) — израильский политик, депутат кнессета.
 Кассис, Ранда (род. 1970) — франко-сирийский политик.

Топоним 
 Кассис — город и коммуна во Франции, в департаменте Буш-дю-Рон.